Wallner:
 Hans Wallner
 Johan Wallner
 Mat(t)hias Wallner
 Matthias Wallner
 Roman Wallner